Jefta steht für:

 eine Variante von Jiftach, alttestamentlicher Richter
 Jefta und seine Tochter, Roman (1957) von Lion Feuchtwanger

JEFTA steht als Abkürzung für:
 Japan-EU Free Trade Agreement, siehe Freihandelsabkommen EU-Japan

Abkürzung